Эспаррагоса-де-ла-Серена ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 21,66 км². Население — 1075 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса